El Torneig de Gstaad 2022, oficialment conegut com a Swiss Open Gstaad 2022, és una competició tennística jugada sobre terra batuda que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 54a edició del torneig es va celebrar entre el 17 i el 24 de juliol de 2022 al Roy Emerson Arena de Gstaad, Suïssa.

El noruec Casper Ruud va defensar el títol aconseguit en l'edició anterior.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2022
ATP Tour 2022